Il singolare del torneo di tennis Tashkent Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Nicole Vaidišová che ha battuto in finale Virginie Razzano 5-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Marion Bartoli (primo turno)
 Meghann Shaughnessy (semifinali)
 Marta Marrero (quarti di finale)
 Arantxa Parra Santonja (quarti di finale)

 Anca Barna (semifinali)
 Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
 Assente
 Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Virginie Razzano (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2004